Der Clarke-Wert bezeichnet in der Geochemie den mittleren Massenanteil eines chemischen Elementes an der Zusammensetzung der Lithosphäre. Verschiedene Autoren haben Clarke-Werte zusammengestellt. Die Angaben werden in Gramm pro Tonne oder in Masse-Prozent gemacht. Benannt wurde die Größe nach dem Chemiker und Geologen Frank Wigglesworth Clarke.

Vergleich verschiedener Clarke-Werte nach

Alle Angaben in mg/kg oder ppm.

Für Zwecke der Umweltgeochemie und der Lagerstättenerkundung werden regionale Clarkewerte festgelegt.

Eine Zusammenstellung der wichtigsten modernen Durchschnittswerte unterschiedlicher geochemischer Reservoire findet man in der Reservoir Database des sogenannten Geochemical Earth Reference Model - GERM-Projektes.

Anmerkungen 

Geochemie
Kennzahl (Chemie)